HMS Dreadnought, es decir dread naught, o el que nada teme, ha sido el nombre utilizado por seis barcos y un submarino de la Royal Navy. El acorazado de 1906 fue uno de los navíos más importantes del mundo, iniciando un nuevo estilo en la construcción de acorazados, los monocalibre.

 Un buque con el nombre Dreadnought de 40 cañones es mencionado como activo en servicio en 1553, pero su existencia no está confirmada.
 , navío de 41 cañones, botado en 1573, reconstruido en 1592 y 1614, y destruido en 1648.
 , navío de 60 cañones botado en 1691, reconstruido en 1706 y destruido en 1748.
 , navío de 60 cañones botado en 1742 y vendido en 1784.
 , navío de 98 cañones botado en 1801, reconvertido en buque hospital en 1827 y destruido en 1857.
 , acorazado botado en 1875, retirado en 1903 y vendido en 1908.
 , acorazado revolucionario por su diseño, botado en 1906 y vendido como chatarra en 1921.
 , el primer submarino nuclear del Reino Unido.

Nombres de buques británicos